Tigáki ou Tingáki (en ) est une ville grecque située sur l'île de Kos, au sein du dème de Kos. Selon le recensement de 2011, la population de Tingáki compte .

Notes et références 

Ville en Égée-Méridionale
Kos